Hilario Chávez Joya (22 de janeiro de 1928 - 4 de março de 2010) foi um bispo católico mexicano da diocese de Nuevo Casas Grandes, México.

Religiosos do México
Mortos em 2010
Bispos católicos do México